Вернон Альберт Смолл (, род. 18 июля 1954) — новозеландский шахматист, международный мастер (1988).

Биография 
Родился в Англии. В 1964 г. вместе с родителями переехал в Новую Зеландию. Жил в Крайстчерче .

Окончил Университет Кентербери. Имеет степень PhD по английской литературе (1985).

Работал редактором в издательстве .

В настоящее время проживает в Веллингтоне.

Шахматная деятельность 
Четырёхкратный чемпион Новой Зеландии: 1979 / 80 (1—3 с О. Сарапу и Ю. Грином), 1980 / 81 (1—3 с О. Сарапу и Р. Ноуксом), 1981 / 82 и 1984 / 85 гг. Серебряный призёр чемпионатов Новой Зеландии 1983 / 84 гг. Также участвовал в дележе 2—7 мест в чемпионате 1987 / 88 гг.

Чемпион острова Южный 1975, 1979, 1982, 1983 (1—2 с Э. Ллойдом) и 1984 (1—3 с Э. Ллойдом и М. Уилсоном) гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник восьми шахматных олимпиад (1976—1988 и 1992 гг.; в 1982, 1984 и 1988 выступал на 1-й доске). В 1976 г. завоевал индивидуальную бронзовую медаль за 3—4 результат (с Л. Эвансом) на 3-й доске.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии В. Смолла в базе Chessgames
 Личная карточка В. Смолла на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам